El Archiduque Leopoldo Salvador de Austria-Toscana (15 de octubre de 1863 - 4 de septiembre de 1931) era el segundo hijo, pero primer varón del Archiduque Carlos Salvador de Austria y de la Princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias.

Biografía 
Leopoldo nació en Stará Boleslav, Bohemia. Era un miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena, y mantuvo el título de Archiduque de Austria. Era Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Matrimonio e hijos 
El 24 de octubre de 1889, Leopoldo Salvador contrajo matrimonio con la Infanta Blanca de España (1868-1949), la hija mayor de Carlos, Duque de Madrid. Tuvieron diez hijos:
 
Archiduquesa Dolores de Austria (5 de mayo de 1891 - 10 de abril de 1974)
Archiduquesa Inmaculada de Austria (9 de septiembre de 1892 - 3 de septiembre de 1971); desposó en 1932 al Nobile Igino Neri-Serneri.
Archiduquesa Margarita de Austria (8 de mayo de 1894 - 21 de enero de 1986); desposó en 1937 a Francesco Maria Taliani de Marchio.
Archiduque Raniero de Austria (21 de noviembre de 1895 - 25 de mayo de 1930)
Archiduque Leopoldo de Austria (30 de enero de 1897 - 14 de marzo de 1958); desposó morganáticamente en 1919 a la Baronesa Dagmar Nicolics-Podrinska; estuvieron casados hasta 1931. Desposó por segunda vez  en 1932 (también morganáticamente) a Alicia Gibson Coburn.
Archiduquesa María Antonia de Austria (13 de julio de 1899 - 22 de octubre de 1977); desposó en 1924 a Don Ramón de Orlandis y Villalonga (m. 1936); desposó por segunda vez en 1942 a Luis Pérez Sucre.
Archiduque Antonio de Austria (20 de marzo de 1901 - 22 de octubre de 1987); estuvo casado entre 1931 y 1954 con la Princesa Ileana de Rumania.
Archiduquesa Asunta de Austria (10 de agosto de 1902 - 24 de enero de 1993); estuvo casada entre 1939 y 1950 con Joseph Hopfinger.
Archiduque Francisco José de Austria (4 de febrero de 1905 - 9 de mayo de 1975); desposó morganáticamente en 1937 a María Aloisa Baumer; el matrimonio terminó al año siguiente en 1938. Desposó por segunda vez en 1962 (también morganáticamente) a María Elena Seunig.
Archiduque Carlos Pío de Austria (4 de diciembre de 1909 - 24 de diciembre de 1953); estuvo casado entre 1938 y 1950 con Christa Satzger de Bálványos.

Ancestros

Bibliografía 
Lost Waltz:  A Story of Exile by Bertita Harding (1944)

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Príncipes de Austria
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Fallecidos en Viena